Antonio Conti, medico, sindaco di Sassari dal 1891 al 1892 e rettore dell'Università di Sassari
 Antonio Conti (1897-1968), avvocato e commediografo italiano
 Antonio Schinella Conti, noto come Abate Conti (1677-1749), fisico, matematico, storico e filosofo del primo Settecento